Limbrichterstraat (Sittard)
Limbrichterstraat (Nieuwstadt)